KVV Weerstand Koersel is een Belgische voetbalclub uit Koersel. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 2428 en heeft rood-wit als kleuren. Koersel speelt al heel zijn bestaan in de provinciale reeksen.

Geschiedenis
De club werd opgericht in 1936 en sloot aan bij de Belgische Voetbalbond. Aanvankelijk speelde men op de Hei, tot men in de jaren 50 verhuisde naar de Sportlaan, waar later de sporthal kwam te staan. In 1958 promoveerde men naar Tweede Provinciale.

In 1975 nam de club de nieuwe accommodatie in gebruik. In 1977 speelde men voor het eerst kampioen, wat een eerste promotie naar Eerste Provinciale opleverde. De volgende decennia bleef Koersel regelmatig op en neer gaan tussen Eerste en Tweede Provinciale. In het seizoen 2018-2019 greep Koersel 
ruim langs een promotie via de eindronde. In het seizoen 2019-2020 worden ze dan toch kampioen en promoveren voor het eerst naar de amateur liga.

Resultaten

Externe links
 http://www.weerstandkoersel-jeugd.be/

Koersel
Sport in Beringen
Sportvereniging in Limburg (België)